Tamlyn ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Tamlyn (* 1955), britische Schwimmerin 
 Lucy Tamlyn (* 1955), US-amerikanische Diplomatin